Александра Толста́я:
 Толстая, Александра Андреевна (1817—1904) — графиня, камер-фрейлина русского императорского двора, старейшая придворная дама при дворе императора Николая II.
 Толстая, Александра Львовна (1884—1979) — русская писательница, младшая дочь и секретарь Льва Толстого и автор воспоминаний о нём.